Far North peut faire référence à :
 Far North Queensland, une région du Queensland en Australie,
 Far North, un film de 1988 de Sam Shepard avec Patricia Arquette (Jilly), Charles Durning (Bertrum), Melissa Sue Anderson (la jeune infirmière) et Donald Moffat (Uncle Dane),
 Far North, un film de 2007 de Asif Kapadia produit par Ingenious Film Partners avec Michelle Yeoh, Sean Bean (Loki) et Michelle Krusiec (Anja), 
 Far North, un livre de Will Hobs,